Gruyères kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Gruyères, Ardennes, kommun, Département des Ardennes,

Schweiz 

 Gruyères, stad i kantonen Fribourg,

Se även 
 Gruyère – en ost från Gruyères